Ел Фрихолиљо има више значења:

 Ел Фрихолиљо (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Фрихолиљо, Танчавил (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фрихолиљо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фрихолиљо (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фрихолиљо (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фрихолиљо (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фрихолиљо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фрихолиљо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику